

Пишонца — село в гміні Бжеґ-Дольни Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Пишонца — село в гміні Сьрем Сьремського повіту Великопольського воєводства